The Jazz Singer est un film américain réalisé par Alan Crosland en 1927.
 The Jazz Singer est un film américain réalisé par Michael Curtiz en 1952, remake du film de Crosland.
 The Jazz Singer est un film américain réalisé par Richard Fleischer en 1980, remake du film de Crosland.